Název Dědkov mají dvě sídla:
 Dědkov (Heřmaničky), část obce Heřmaničky v okrese Benešov
 Dědkov (Blízkov), část obce Blízkov v okrese Žďár nad Sázavou (k. ú. Dědkov)

Externí odkazy